

Sigle 
 Kentucky Fried Chicken – catena di fast food del gruppo Yum! Brands, Inc.
 Kolding Football Club – squadra calcistica danese
 Kooger Football Club – squadra calcistica olandese
 Koninklijke Football Club – "club calcistico reale", nella denominazione di società calcistiche belghe
 Kung Fu Chang Chang Dsu Yao – scuola tradizionale di Kung Fu della Cina del Nord.

Codici 
 kfc – codice ISO 639-3 della lingua konda-dora